Die Tippeligaen 1993 war die 49. Spielzeit der höchsten norwegischen Fußballliga und die dritte Saison unter dem Namen Tippeligaen. Die Spielzeit begann am 1. Mai 1993 und endete mit dem dritten Relegationsspiel am 27. Oktober 1993.

Modus 
Zwölf Teams spielten in der Liga in einer einfachen Hin- und Rückrunde gegeneinander, so dass jedes Team 22 Spiele absolvierte. Der Zehntplatzierte und damit Drittletzte musste zusätzlich Relegationsspiele gegen die beiden Dritten der 1. Divisjon (Gruppe A und B) um den Klassenerhalt absolvieren.

Mannschaften und Spielstätten

Saisonverlauf 
Vorjahresmeister Rosenborg BK konnte seinen Titel verteidigen. Sie standen nur insgesamt fünf Spieltage an der Tabellenspitze. Erst am 20. Spieltag konnten sie den Aufsteiger und späteren Zweiten Bodø/Glimt durch einen Sieg im direkten Duell überflügeln. Den Pokalwettbewerb gewann die Mannschaft von Bodø/Glimt. Der Aufsteiger Fyllingen IL musste nach nur einer Saison wieder in die 1. Divisjon absteigen. In der Relegation konnte sich mit Strømsgodset IF zum ersten Mal seit 1988 wieder eine Mannschaft der 1. Divisjon durchsetzen und aufsteigen.

Der Meister Rosenborg BK qualifizierte sich nicht für die Champions League, da Norwegen in der UEFA-Fünfjahreswertung zu schlecht platziert war. Stattdessen mussten sie am UEFA-Pokal teilnehmen.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Ergebnisse der Saison sind in dieser Kreuztabelle aufgelistet. Die Heimmannschaft des jeweiligen Spiels ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile.

Tabellenverlauf 
Verlegte Partien werden entsprechend der ursprünglichen Terminierung dargestellt, damit an allen Spieltagen für jede Mannschaft die gleiche Anzahl an Spielen berücksichtigt wird.

Relegation 
Molde FK musste als Drittletzter in die Relegation gegen Bryne FK und Strømsgodset IF, die Dritten der 1. Divisjon (Gruppe A und B). Mit zwei Siegen erreichte Strømsgodset IF den Aufstieg.

Torschützenliste 
Die Sortierung erfolgt nach gleicher Toranzahl alphabetisch.

Weblinks 
 Norwegisches Fußballarchiv

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1993
Eliteserien-Saison (Fußball)